Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Scotti – włoski śpiewak
 Bernardino Scotti – rzymskokatolicki duchowny
 Domenico Angelo Scotti – rzymskokatolicki duchowny
 Giuseppe Antonio Scotti – rzymskokatolicki duchowny
 Nick Scotti – amerykański aktor, model i wokalista
 Piero Scotti – włoski kierowca wyścigowy
 Vincenzo Scotti – włoski polityk

Obiekty astronomiczne o tej nazwie:
 (3594) Scotti – planetoida z pasa głównego asteroid
 202P/Scotti – kometa krótkookresowa
 244P/Scotti – kometa krótkookresowa